Autonom (græsk: selvstyrende eller uafhængig) har flere betydninger: 

 Autonomt område – en betegnelse for et område med hel eller delvis uafhængighed af statslige myndigheder.
 Autonom (person) – en person knyttet til den venstreorienterede gruppering de autonome eller tilsvarende grupperinger i andre lande.
 autonome nervesystem – en del af det menneskelige nervesystem.
 Autonomi – er det ikke at være afhængig af andre eller at bestemme over egne anliggender, især om områder og institutioner.
 Autonom (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1996 instrueret af Tom Elling og Jeffrey Nedergaard